Il doppio dell'Hong Kong Challenger 1998 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series.

Daniel Nestor e Lleyton Hewitt non hanno disputato la finale.

Teste di serie 

 Leander Paes (quarti di finale)
 Mark Woodforde (primo turno)
 Daniel Nestor (finale)
 Laurence Tieleman (primo turno)

 Justin Gimelstob (quarti di finale)
 Dennis van Scheppingen (quarti di finale)
 Michael Tebbutt (semifinali)
 Lleyton Hewitt (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Challenger 1998